London Taxis International – brytyjski producent samochodów
 LTI – notatnik filologa – książka Victora Klemperera o języku III Rzeszy